Il doppio  dell'Orange Open Guadeloupe 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Riccardo Ghedin e Stéphane Robert erano i detentori del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Pierre-Hugues Herbert e Albano Olivetti hanno battuto in finale Paul Hanley e Jordan Kerr 7–5, 1–6, [10–7].

Teste di serie

  Martin Emmrich /  Andreas Siljeström (primo turno)
  James Cerretani /  John Paul Fruttero (quarti di finale)

  Paul Hanley /  Jordan Kerr (finale)
  Michail Elgin /  Aleksandr Kudrjavcev (semifinali)

Tabellone

Note 
 

Orange Open Guadeloupe 2012